Der Begriff Metatexis steht für:

geologischer Fachbegriff für das Anfangsstadium der Anatexis

MetaTexis-Computerprogramm